Saint-Clément puede referirse a: 

 Saint-Clément, comuna francesa situada en Aisne.
 Saint-Clément, comuna francesa situada en Allier.
 Saint-Clément, comuna francesa situada en Ardèche.
 Saint-Clément, comuna francesa situada en Cantal.
 Saint-Clément, comuna francesa situada en Corrèze.
 Saint-Clément, comuna francesa situada en Gard.
 Saint-Clément, comuna francesa situada en Meurthe y Mosela.
 Saint-Clément, comuna francesa situada en Yonne.